Крутелево — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутелево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Крутелево — деревня в Усвятском районе Псковской области.